Кудашев-4 (РБВЗ-1) — самолёт, сконструированный в 1911 году профессором Киевского политехнического института князем А. С. Кудашевым и построенный в авиационных мастерских Русско-Балтийского вагонного завода.

История 
Кудашев-4 стал дальнейшим развитием моноплана Кудашев-3. Первый полёт совершен 2 апреля 1911 г. В апреле того же года, самолёт был продемонстрирован на первой в России Международной воздухоплавательной выставке в Санкт-Петербурге. 28 апреля 1911 г. самолёт получил большую серебряную медаль Императорского Русского технического общества.

Конструкция 
Конструктивно Кудашев-4 представлял собой моноплан с обшивкой крыла из прорезиненной ткани. Конструктором была предусмотрена установка двух типов сменных крыльев для полёта на скорости 60 км/ч и 80 км/ч, крылья имели разную площадь. Двигатель Гном Omega 50 л.с.

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 человек
 Длина: 8,7 м
 Размах крыла: 9,7 м
 Высота: 3,55 м
 Площадь крыла: 21 м²
 Профиль крыла:
 Масса пустого: 210 кг
 Масса снаряженного:
 Нормальная взлетная масса:
 Максимальная взлетная масса: 340 кг
 Двигатель Гном Omega
 Мощность: 50 л.с.

Примечания

Литература 
 В. Татарчук, С. Кармаш, АиВ № 3 2010 г.

См. также 
 Кудашев, Александр Сергеевич
 Кудашев-1

Экспериментальные самолёты Российской империи
Появились в 1911 году в России
Самолёты Кудашева